KKE est un sigle qui peut désigner :
 Kommounistiko Komma Elladas, (en français, Parti communiste de Grèce), un parti politique de gauche ou d'extrême gauche grec.

KKE est un code qui peut désigner :
 ,  un aéroport à Kerikeri, en Nouvelle-Zélande, selon le code IATA des aéroports. 

kke est un code qui peut désigner :
 kakabé, une langue parlée dans la région du Fouta-Djalon en Guinée, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports
Code de langue